Petro steht für
 kurz: Petrochemie
 Petro (Voodoo), eine Gruppe kriegerischer Geistwesen
 Petro (Kryptowährung), eine staatliche Kryptowährung in Venezuela

Petro oder Petró ist der Familienname folgender Personen:
 Augusto Petró (1918–2008), brasilianischer Bischof
 Gustavo Petro (* 1960), kolumbianischer Politiker
 Jim Petro (* 1948), US-amerikanischer Jurist und Politiker (Republikanische Partei)
 Johan Petro (* 1986), französischer Basketballer
 Nicolai N. Petro (* 1958), US-amerikanischer Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Atlético Petróleos de Luanda
 Petro-Canada
 Pedro
 Pietro